Пику () — спящий действующий стратовулкан, расположенный на Срединно-Атлантическом хребте, является самой высокой точкой хребта, острова Пику и Португалии.

Географические сведения 
Возвышается на 2351 м над уровнем моря и на 6098 м уходит под воду. Вулканический кратер имеет диаметр 500 м и глубину 30 м.

Все известные истории извержения Пико происходили из жерл на его склонах, а не из кратера на вершине. Последнее зарегистрированное извержение было в декабре 1720 года. Наиболее сильные извержения были в 1562—1564 (лавовые потоки достигли берега моря), 1718 и 1720 годах. Пути лавовых потоков видны до сих пор.

На вершине Пику находится зона постоянной дегазации, характеризующаяся выбросом водяного пара с температурой от 50 °C до 75 °C. Кроме того, на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря также существуют другие жерла с дегазацией.

Гора Пику более чем в два раза превосходит по высоте все остальные горы на Азорских островах и является горой с самой большой подводной частью, благодаря чему занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Подъём на гору занимает от двух до четырёх часов. Территория вулкана является заповедником с 1972 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Горы Азорских островов
Вулканы Азорских островов
Стратовулканы Португалии
Активные вулканы
Срединно-Атлантический хребет
Высочайшие точки стран мира